5 miejscowości w Polsce 
 Korzenica – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Korzenica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Korzenica – osada w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk

Cieki wodne
 Korzenica – struga w województwie śląskim, dopływ Pszczynki
 Korzenica – struga w województwie pomorskim, dopływ Parzenicy